Аматлан-де-лос-Рейес () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в Горном регионе штата. Административный центр — город Аматлан-де-лос-Рейес.

История

Состав 
В муниципалитет входиn 80 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Экономика

Примечания 

Муниципалитеты Веракруса